Александр Дуби́нин:
 Дубинин, Александр Васильевич (1919—1980) — советский судостроитель, директор Северодвинского СПО «Арктика» (1961—1980).
 Дубинин, Александр Григорьевич (в монашестве Аполлинарий; 1949—2021) — старообрядческий архиерей, профессор Московского химико-технологического института.
 Дубинин, Александр Захарович (1915—1968) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.
 Дубинин, Александр Иванович (род. 1959) — украинский политик.
 Дубинин, Александр Кузьмич (1907—1969) — советский военачальник, генерал-майор. Примечания